|-
| 139601 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139602 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139603 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139604 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139605 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139606 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139607 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139608 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139609 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139610 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139611 - || || 21 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139612 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139613 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139614 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139615 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139616 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139617 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139618 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139619 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139620 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139621 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139622 - || || 25 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139623 - || || 24 d'agost de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 139624 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139625 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139626 - || || 25 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139627 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139628 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139629 - || || 26 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139630 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139631 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139632 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139633 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139634 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139635 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139636 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139637 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139638 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139639 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139640 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139641 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139642 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139643 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139644 - || || 26 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139645 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139646 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139647 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139648 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139649 - || || 27 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139650 - || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139651 - || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139652 - || || 26 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139653 - || || 26 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139654 - || || 25 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139655 - || || 22 d'agost de 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 139656 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139657 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139658 - || || 21 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139659 - || || 21 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139660 - || || 21 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139661 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139662 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139663 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 139664 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139665 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139666 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139667 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139668 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139669 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 139670 - || || 22 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139671 - || || 22 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 139672 - || || 22 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139673 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139674 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139675 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139676 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139677 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139678 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139679 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139680 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139681 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139682 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139683 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139684 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139685 - || || 23 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 139686 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139687 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139688 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139689 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139690 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139691 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139692 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139693 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139694 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139695 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139696 - || || 23 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 139697 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139698 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139699 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 139700 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-|}

9